Ел Клаво де Оро има више значења:

 Ел Клаво де Оро (Сан Висенте Танкуајалаб), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Клаво де Оро (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Клаво де Оро (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику